Эльвира Мадиган (, настоящее имя Хедвига Антуанетта Изабелла Элеонора Йенсен; ,  — , , остров Тосинге) — датская , . Она и её возлюбленный, шведский лейтенант, граф Сикстен Спарре (27 сентября 1854, Мальмё — 19 июля 1889, Нёрресков, остров Тосинге) являются наиболее известным в Скандинавии примером трагической любви.

История 
Родилась в семье штальмейстера Фредерика Йенсена и уроженки Финляндии, цирковой артистки Элеоноры Ольсен (Лауры Мадиган). С 1870 года мать Эльвиры живёт с наездником-американцем Джоном Мадиганом. Вместе они разъезжают в составе цирковой труппы по Скандинавии с гастролями. Первое выступление маленькой Эльвиры Мадиган на сцене (также как наездницы) состоялось в 1872 году в копенгагенском Тиволи. Позднее она выступает в паре с приёмной дочерью Джона Мадигана — как «Сёстры Эльвира и Гизела Мадиган». Выступления девочек пользовались в Дании большим успехом; в 1886 году в Копенгагене они были награждены королём Кристианом IX золотым крестом. В этом же году их цирк весьма успешно гастролировал в Париже, Лондоне, Берлине, Брюсселе, Амстердаме и Одессе.

В 1888 году, во время выступлений цирка в Кристианстаде, номер Э.Мадиган увидел шведский драгунский офицер, происходивший из старинного аристократического рода, Сикстен Спарре. Он влюбился в девушку. Между парой начался обмен письмами, однако брак с Эльвирой для Спарре был невозможен. Кроме непреодолимых классовых различий между влюблёнными, препятствием служило и то, что С.Спарре был женат — хоть и несчастлив в браке — и имел двоих детей. К тому же цирк «Мадиган» не желал терять Эльвиру, чьи выступления были его главным аттракционом, как и старался избегать любых скандалов вокруг неё. Поэтому переписка между Спарре и Эльвирой происходила втайне.

В мае 1889 года, во время гастролей цирка в Швеции, Эльвира и Сикстен осуществили своё запланированное в письмах и давно задуманное бегство от общества. Со стороны Спарре, как офицера, это равнялось дезертирству из армии. Через Стокгольм эта пара выехала в Данию и поселилась в небольшом отеле городка Свендборг. Здесь они выдавали себя за молодожёнов, совершающих поездку в свой медовый месяц. Вскоре, однако, хозяева гостиницы обратили внимание на то, что обручальное кольцо носит только мужчина, а также на поразительное сходство его супруги с известной циркачкой, о загадочном исчезновении которой недавно сообщали газеты. Узнав обо всём этом, Эльвира и Сикстен 15 июля 1889 года уезжают на маленький островок Тосинге в Балтийском море, где снимают комнату у местного рыбака. 18 июля 1889 года, около 10 часов утра, Эльвира и Сикстен, в весёлом, приподнятом расположении духа и с большой корзиной, снаряжённой для пикника, покидают своё жильё и направляются в лесистую полосу на севере острова (Нёрресков, Nørreskov — Северный лес). Здесь С.Спарре застрелил из своего служебного пистолета сперва свою возлюбленную, а затем и себя.

27 июля 1889 года Спарре и Мадиган, при большом собрании общественности, были похоронены на островном кладбище в Ландет. Об этой трагической любви много сообщалось в прессе — особенно в связи с незадолго перед этим случившейся подобной трагедией: в январе 1889 года наследник австро-венгерского престола Рудольф и его возлюбленная, баронесса Мария фон Вечера покончили с собой в замке Майерлинг.

Могила Э.Мадиган стала местом паломничества туристов и влюблённых. На острове стало традицией, что после венчания в местной церкви в Ландете невесты приходят к её могиле, чтобы возложить на неё свой свадебный венок.

След в литературе 
Шведский поэт Йохан Линдстрём Саксон (1859—1935) написал балладу «Visan om den sköna konstberiderskan Elvira Madigans kärlek och grymma död (В память о любви и трагической смерти прекрасной наездницы Эльвиры Мадиган)» и с подзаголовком «Sorgerliga saker hända (Печальные вещи происходят)».

Фильмография 
История любви и смерти Эльвиры Мадиган нашла своё отражение в трёх кинофильмах:

 Elvira Madigan, шведский фильм 1943 года, режиссёр Оке Оберг, в главной роли Ева Хеннинг, с Оке Оберг в роли «графа Кристиана»(имя С.Спарре под нажимом семьи Спарре в фильме не упоминалось).
 Elvira Madigan, датский фильм 1967 года, режиссёр Поль Мёллер Педерсен.
 Эльвира Мадиган , шведский фильм 1967 года, режиссёр Бу Видерберг, с Пиа Дегенмарк в роли Э.Мадиган и Томми Берггреном в роли С.Спарре. Этот фильм был удостоен премии «лучшей исполнительницы главной роли» на Международном кинофестивале в Каннах (1967), а также премии Золотой глобус Голливудской ассоциации кинокритиков в номинации «лучший иностранный фильм» (1969 г.).

Прочее 
 Произведение Моцарта «Piano concerto No. 21 in C-Dur» (K.467) ошибочно стали называть «Посвящение Эльвире Мадиган» после того, как режиссёр Бу Видерберг использовал музыку композитора в своем фильме «Эльвира Мадиган». В действительности Моцарт умер за 76 лет до рождения девочки и потому не мог знать о ней.
 «Elvira Madigan» называется основанная в 1995 году шведская рок-группа.
 Circus Madigan — открытый в 1989 году в шведском городе Сьобё цирк.

Примечания

Литература 
 Arne Ejbye-Ernst: Det danske Mayerlingdrama. Kopenhagen 1954.
 Anders Enevig: Fakta om Elvira Madigan og Sixten Sparre. Odder 2005, ISBN 87-89191-67-6 .
 Klas Grönqvist: En droppe föll … En bok om Elvira Madigan. Recito förlag, Borås 2013. ISBN 978-91-7517-506-5.
 Henrik M. Jansen: Elvira Madigan & Sixten Sparre: som samtiden opfattede dem — og 100 år senere. Skrifter fra Svendborg og omengs Museum 21, Svendborg 1989.
 Poul Erik Møller-Pedersen: Elvira Madigan. Kopenhagen 1978, ISBN 87-7215-404-7.

Канатоходцы
Цирковые наездники
Прототипы литературных персонажей